Skleros ist der Name eines byzantinischen Adelsgeschlechtes: Skleros (Adelsgeschlecht)

Zu diesem gehören folgende Personen:

 Basileios Skleros, Magistros unter Kaiser Romanos III. Argyros
 Bardas Skleros, Feldherr unter Kaiser Johannes I. Tzimiskes und Usurpator gegen Basileios II.
 Leon Skleros (um 775-zwischen 811 und 824), Heerführer
 Pantherios Skleros, Feldherr unter Kaiser Romanos I. Lakapenos